Hansted Sogn henviser til flere artikler:
 Hansted Sogn (Thisted Kommune) – et sogn i Thisted Kommune og i Thisted Provsti
 Hansted Sogn (Horsens Kommune) – et sogn i Horsens Kommune og i Horsens Provsti